Загорский — фамилия и название населённых пунктов в России.

Известные носители

А 
 Загорский, Александр Петрович (1805—1888) — заслуженный профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической академии.
 Загорский, Андрей Владимирович (род. 1959) — советский и российский политолог.
 Загорский, Аполинарий (1830—1858) — польский писатель.

Б 
 Загорский, Богуслав (1906—1980) — чешский актёр театра и кино.

В 
 Загорский, Валерий Борисович (род. 1955) — филателист, генеральный директор фирмы «Стандарт-Коллекция».

И 
 
 Загорский, Игнаций (1788—1854) — польский нумизмат.

К 
 Загорский, Константин Иванович (род. 1933) — советский и российский художник кино, выпускник ВГИК (1964). Народный художник РФ (1997).

М

Н

П 
 Загорский, Пётр Андреевич (1764—1846) — профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической академии по кафедре анатомии и физиологии.

С 
 Загорский, Семён Осипович (1882—1930) — русский экономист.
 Загорский, Сергей Антонович (1886—1962) — российский и польский наездник, участник Олимпийских игр.

Ф 
 Загорский, Фёдор Андреевич — русский переводчик конца XVIII века.

Топоним 
 Загорский — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Загорский — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Загорский — посёлок в Рыбинском районе Красноярского края.
 Загорский — посёлок в Александровском районе Оренбургской области.
 Загорский — посёлок в Минераловодском районе Ставропольского края.

См. также 
 

 Загорский лакокрасочный завод
 Загорский оптико-механический завод